Фиалова (, ) — чешская и словацкая фамилия. Известные носители:
 Фиалова, Власта (1928—1998) — чешская и чехословацкая актриса театра, кино и телевидения.
 Фиалова, Зузана (род. 1974) — словацкая актриса и кинорежиссёр.
 Фиалова, Квета (1929—2017) — чешская актриса театра, кино и телевидения.